Buchberg, commune allemande du land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
 Buchberg, commune suisse du canton de Schaffhouse
 Buchberg, nom de divers lieux-dits en Allemagne, Autriche, Suisse et Tchéquie (voir la page en allemand pour une liste).

Homonymie de toponyme